Сестра́:
 Сестра — близкая родственница.
 Сестра — обращение к монахине в женских монастырях.
 Медицинская сестра — средний медицинский персонал.
 Сестра (группа) — белорусская рок-группа, созданная в 1998 году Алексеем Шедько.
 Сестра (мемориал) — мемориал в составе Зелёного пояса Славы под Санкт-Петербургом.

Реки
 Сестра (приток Большого Иргиза) — река в Саратовской и Самарской областях.
 Сестра (приток Волхова) — река в России, приток Волхова.
 Сестра (приток Дубны) — река в Московской и Тверской областях.
 Сестра (река, впадает в Сестрорецкий Разлив) — река на Карельском перешейке.

Горы
 Сестра — сопка в окрестностях Находки.
 Сестра — гора на границе Чугуевского и Лазовского районов Приморского края.
 Сестра — гора в 8 км к юго-западу от предыдущей.

См. также 
 
 
 Девять Сестёр — цепь холмов в Калифорнии (США).
 Сестра, сестра — американский комедийный телесериал (1994—1999).

Примечания